Grèzes (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Grèzes (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Grèzes (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Grèzes (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje